Уалиев — фамилия. Известные носители:

 Уалиев, Гахип Уалиевич (род. 1941) — советский и казахстанский учёный, специалист в области теории механизмов и машин.
 Уалиев, Куман Уалиевич (1914—1985) — советский специалист в области животноводства, Герой Социалистического Труда.